Jan Kawalec (1901–1945) – działacz Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej na Górnym Śląsku
Jacek Kawalec (ur. 1961) – polski aktor
 Jerzy Kawalec (1954–2003) – polski muzyk, basista zespołu Krzak
 Jakub Kawalec – wokalista zespołu Happysad
 Julian Kawalec (1916–2014) – polski prozaik, publicysta i poeta
 Krzysztof Kawalec (ur. 1954) – polski historyk
 Mieczysław Kawalec (1916–1951) – żołnierz Armii Krajowej
 Mieczysław Kawalec (1941–2016) – polski inżynier budowy maszyn
 Stefan Kawalec (ur. 1953) – polski ekonomista
 Witold Gracjan Kawalec (1922–2003) – polski rzeźbiarz tworzący w Wielkiej Brytanii